Buffalo (band), een metalband
Buffalo (bier), een Belgisch bier gebrouwen door Brouwerij Van Den Bossche
Buffalo (motorfiets), een Taiwanees historisch motorfietsmerk
Brewster F2A Buffalo, een Amerikaans gevechtsvliegtuig uit de Tweede Wereldoorlog
Buffalo (voetbalsupporter), een supporter van de voetbalclub KAA Gent, bijgenaamd "de Buffalo's"
buffalokever (Alphitobius Laevigatus)
Buffalo Bill, westernheld
Buffalo City (Zuid-Afrika), een plaats in Zuid-Afrika
Buffalo (Canada), een plaats in Ontario Canada
Buffalo Technology, een hardwarefabrikant

Plaatsen in de Verenigde Staten:

Zie ook

Buffalo County